Francesc Mateu i Duran (Banyoles, 1885 - Banyoles, 1942), impressor i fotògraf català
 Francesc Mateu i Nicolau (Palma, 1847 - Palma, 1913), baix mallorquí amb el nom artístic de Francesco Uetam

Vegeu també 
 Francesc Matheu i Fornells (Barcelona, 1851 - Sant Antoni de Vilamajor, 1938), escriptor català